Il singolare del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Steve Campbell che ha battuto in finale João Cunha e Silva 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Leander Paes (quarti di finale)
 Laurence Tieleman (semifinali)
 Steve Campbell (Campione)
 Louis Gloria (semifinali)

 Roberto Jabali (secondo turno)
 Mario Rincon (primo turno)
 Ivan Baron (primo turno)
 João Cunha e Silva (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1995